RLD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Richland, Washington (Stati Uniti)
 RLD – istruzione per rotazioni BCD a sinistra del microprocessore Zilog Z80
Right Leg Driving technique – tecnica di pilotaggio della gamba destra, spesso usata in elettrocardiografia per ridurre l'interferenza di modo comune